Критий:

 Критий (460—403 до н. э.) — государственный деятель Древних Афин, оратор и писатель;
 Критий — дед предыдущего, возлюбленный Анакреонта;
 Критий — архонт Афин в период между 604/03 и 590/91 годами до н. э.;
 Критий — один из поздних диалогов Платона;
 Критий — древнегреческий скульптор аттической школы.